Dumont kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Dumont de Sainte Croix
 Henri J. Dumont

Robotskapade auktorsförkortningar